Földes István (1908–1977) csillagász, a matematikai tudományok kandidátusa
 Földes István (1921–2002) virológus, mikrobiológus